Nehypochthonius är ett släkte av kvalster. Nehypochthonius ingår i familjen Nehypochthoniidae. 

Nehypochthonius är enda släktet i familjen Nehypochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Nehypochthonius